Ілик Горпина Максимівна (* 1922) — доярка колгоспу «Україна» Вінницький район Вінницької області.
 Ілик Роман Романович (* 14 листопада 1963 р., місто Борислав Львівської області) — народний депутат України, член партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина».